Desa Slumbung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Slumbung (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 112,00), Jawa Timur, 
 Desa Slumbung (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 112,34), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar